Гран-при Японии 2010 года (официально XXXVI Fuji Television Japanese Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 10 октября 2010 года на автодроме Судзука (Япония). Это была шестнадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Изначально квалификация должна была состояться в 09:00 по Москве. Однако, из-за сильных и продолжительных ливней, квалификация переносилась то в 09:30, то в 10:00, то в 10:30, но ливень не отступал, поэтому руководство FIA приняло решение о переносе квалификации на утро воскресенья (05:00 по Москве).

Квалификация 

* Льюис Хэмилтон наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач перед гонкой.

Гонка 

|}
* Лукас ди Грасси не стартовал, серьёзно разбил машину на формировочном круге.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Анализ гонки (график)

Гран-при Японии
События 10 октября
Октябрь 2010 года
Спорт в Японии в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке